Independence Stadium (Bakau) - Gambia
 Independence Stadium (Namibië) - Namibië
 Independence Stadium (Shreveport) - Verenigde Staten
 Independence Stadium (Vietnam) - Vietnam
 Independence Stadium (Zambia) - Zambia

Zie ook
 Independence Park (doorverwijspagina)